Нью-Йоркський Міжнародний автосалон - це щорічний автосалон, який відбувається в Нью-Йорку в кінці березня або початку квітня. Він зазвичай проводиться у "Центрі Якова Джавіц". Він, як правило, відкривається перед Великоднем у вихідні дні і закривається в першу неділю після Великодня.

2010 
в 2010 році виставка пройде з 2 квітня по 11 квітня, а прес-перегляд 31 березня і 1 квітня.

Серійні автомобілі 
 2011 Acura TSX Sport Wagon 
 2011 BMW 335is (дебют в Північній Америці) 
 2011 BMW X5 
 2011 Cadillac CTS-V Sport Wagon 
 2011 Chevrolet Cruze Eco 
 2011 Chevrolet Cruze RS package 
 2011 Hyundai Equus 
 2011 Hyundai Sonata Hybrid 
 2011 Hyundai Sonata Turbo 
 2011 Infiniti QX56 
 2011 Kia Optima 
 2011 Lexus CT200h (дебют в Північній Америці) 
 2011 Mercedes-Benz R-Клас 
 2011 Mitsubishi Outlander Sport (дебют в Північній Америці) 
 2011 Nissan Juke (дебют в Північній Америці) 
 2011 Subaru Impreza WRX

2015

Посилання 

 Офіційний сайт Нью-Йоркського автосалону

Автомобільний транспорт
Автосалони
Нью-Йорк